Мигашкин — фамилия. Известные носители:
 Мигашкин, Дмитрий Петрович
 Мигашкин, Пётр Семёнович